Der League Cup 2006/07 (offiziell engl. 2006–07 The Football League Cup) war die 47. Auflage des im K.-o.-System ausgetragenen englischen Fußball-Ligapokalwettbewerbs.

Teilnahmeberechtigt waren die 20 Mannschaften der Premier League und die 72 Mannschaften der Football League, also alle Mannschaften der vier höchsten Spielklassen im englischen Fußball-Ligasystem.

Das am 25. Februar 2007 im Millennium Stadium in Cardiff ausgetragene Endspiel gewann der FC Chelsea gegen den FC Arsenal mit 2:1 Toren.

Übersicht

Teilnehmende Mannschaften

Erste Runde 
Freilose: Alle Mannschaften der Premier League.

|}

Zweite Runde 
Freilose: Die Mannschaften der Premier League, die an den Europapokal-Wettbewerben 2006/07 teilnahmen.

|}

Dritte Runde 

|}

Vierte Runde 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Bildergalerie

Weblinks 
 Statistik von Soccerbase
 Statistik von RSSSF

Einzelnachweise 

2006/07
Fußballsaison 2006/07